

Sapucaia est une municipalité de l'État du Pará
 Sapucaia est une municipalité de l'État de Rio de Janeiro
 Sapucaia do Sul est une municipalité de l'État du Rio Grande do Sul

Homonymie de toponyme